Moericke ist der Familienname folgender Personen:

 Dagobert Moericke (1885–1961), deutscher Jurist und Politiker
 Franz Moericke (1885–1956), deutscher Politiker (KPD), MdR
 Otto Moericke (Politiker) (1880–1965), Politiker und Konstanzer Oberbürgermeister 
 Volker Moericke (1913–1981), deutscher Zoologe und Hochschullehrer

Siehe auch: 
Mörike
Mörke